Châteaubriant steht für:
 Châteaubriant, französische Gemeinde im Departement Loire-Atlantique
 Schloss Châteaubriant in dieser Gemeinde

Personen:
 Alphonse de Châteaubriant (1877–1951), französischer Schriftsteller
 Jean de Laval-Châteaubriant (1486–1543), französischer Adliger, Gouverneur von Bretagne
 Françoise de Foix, Gräfin von Laval-Châteaubriant (1490er–1537), französische Adelige

Siehe auch:
 Chateaubriand (Begriffsklärung)